Los roméridos (Romeriida) son un clado de saurópsidos (reptiles) que incluye los diápsidos y los extintos protorotirídidos ya sea sólo el género Paleothyris, o bien toda la familia Protorothyrididae. Fue definido filogenéticamente por Laurin & Reisz (1995) como el último ancestro común de Paleothyris y los diápsidos, y a todos sus descendientes. Fue nombrado en homenaje a Alfred Romer, un prominente paleontólogo de vertebrados del siglo XX.

Los protorotirídidos fueron una vez situados en la familia Romeriidae junto con el captorínido Romeria. Debido a que Romeria es ahora considerado como un captorínido, y los Captorhinidae son situados por fuera de Romeriida, el género está excluido del clado. Los protorotirídidos fueron una vez el término colectivo para varios géneros de roméridos de clasificación incierta. Sin embargo, estudios más recientes han propuesto que los Protorothyrididae son un taxón parafilético. Por lo tanto, es posible que muchos protorotirídidos no permanezcan en el clado Romeriida.

Varias sinapomorfias caracterizan a los romeridanos. Estas incluyen la separación del hueso tabular del hueso opistótico, pleurocentros de vértebras anteriormente ventralmente aquilladas, Carpos largos y delgados y tarsos , y metapodiales sobrepuestos. 

Abajo está un cladograma mostrando la situación de Romeriida dentro de Amniota, modificado de Hill, 2005:

Cladograma según Müller & Reisz, 2006:

    Protorothyrididae polifilético

Referencias

Enlaces externos 
 Romeriida en Paleobiology Database (en inglés)

Sauropsida